Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Prêtres (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme fait référence aux prêtres catholiques qui desservaient l’église paroissiale voisine.

en  
 la Rue des Prêtres, à Bruxelles ;
 la Rue des Prêtres, à Nivelles ;

en  
 la Rue des Prêtres, à Albi ;
 la Rue des Prêtres, à Colmar ;
 la Rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris ;
 la Rue des Prêtres-Saint-Séverin, à Paris ;
 la Rue des Prêtres, à Toulouse.

Pretres
Pretres